Kasberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Kasberg (Gräfenberg), Ortsteil der Stadt Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Käsberg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kasberg (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Kasberg (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kasberg (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kasberg (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

 Kasberg (Gemeinde Hainfeld), Ort bei Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Kasberg (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
Berge:
 Kasberg, Gebirgsstock im oberösterreichischen Salzkammergut 

Siehe auch:
 Käsberg